IV Чемпіонат Європи з боксу жінок відбувся 8 - 15 травня 2005 року в Тьонсбергу в Норвегії. Бої проходили у 13 вагових категоріях.

Медалісти

Медальний залік

Посилання 
 Результати 

Чемпіонат Європи з боксу
2005 у боксі
Травень 2005
Тенсберг